Godacze peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Godacze, village du powiat de Pułtusk
 Godacze, village du powiat de Przasnysz